There Goes My Baby – singolo dei The Drifters del 1959
There Goes My Baby – singolo di Joe Cocker
There Goes My Baby – singolo di Charlie Wilson
There Goes My Baby – singolo di Trisha Yearwood
There Goes My Baby – singolo di Usher
There Goes My Baby – singolo di Enrique Iglesias